Les Compagnons de l'aventure peut faire référence à :
 Les Compagnons de l'aventure : Les Six Compagnons, série télévisée française diffusée en 1989 et adaptée de la série de romans pour la jeunesse Les Six Compagnons ;
 Les Compagnons de l'aventure : Michel, série télévisée diffusée en 1989 et adaptée de la série de romans de Georges Bayard ;
Les Compagnons de l'aventure, série télévisée française diffusée entre 1989 et 1991 dans le Club Dorothée sur TF1 composée de :
 Les Compagnons de l'aventure : Lola et les Sardines (1989, 40 épisodes)
 Les Compagnons de l'aventure : Les Mégazèbres (1990, 12 épisodes)
 Les Compagnons de l'aventure : Les Ouchas (1991, 12 épisodes)
 Les Compagnons de l'aventure 46, mouvement éducatif ivoirien organisé en 1946